Agios Nikolaos (ou Ayios Nikolaos, c’est-à-dire Saint Nicolas) désigne plusieurs localités du monde hellénique, baptisées en l’honneur de Nicolas de Myre.

En Grèce 
 Ágios Nikólaos, quartier d'Athènes
 Ágios Nikólaos, station de métro à Athènes
 Ágios Nikólaos (Glyfada)
 Ágios Nikólaos (Phocide)
 Ágios Nikólaos (Messénie)
 Ágios Nikólaos (Méthana)
 Ágios Nikólaos (Sithonie, Chalcidique)
 Ágios Nikólaos (Corfou)
 Ágios Nikólaos (Zante)
 Ágios Nikólaos (Lassithi)
 Phare Ágios Nikólaos sur l'île de Kéa, dans les Cyclades

En Crète 
 Ágios Nikólaos (Crète), ville de Crète dans le dème du même nom
 Ágios Nikólaos (Réthymnon), village de Crète dans le dème de Réthymnon
 Ágios Nikólaos (La Canée), îlot au large de Georgioúpoli

À Chypre 
 Ágios Nikólaos (Famaguste)
 Ágios Nikólaos (Nicosie)
 Ágios Nikólaos (Paphos)
 Ágios Nikólaos (Dhekelia), ancien village de la base britannique de Dhekelia
 Ayios Nikolaos Station
 Ágios Nikólaos (Troodos)